Westvleteren (bier), een trappistenbier
Westvleteren Acht: bruin bier van 8%
Westvleteren Blond: blond bier van 5,8%
Westvleteren Twaalf: bruin bier van 10,2%, bijgenaamd abtsbier
Westvleteren (plaats), een plaats in de Belgische provincie West-Vlaanderen